Intracoastal Waterway
 International Council of Women
 Italian Championship Wrestling  – federazione italiana di wrestling
 Initialization Command Word  – Informatica